Naselje u Srbiji:
 Arbanaška (Prokuplje, Srbija), naselje u sastavu općine Prokuplje

Naselje u BiH:
 Arbanaška (Trebinje, BiH), naselje u sastavu općine Trebinje